|-
| 201001 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201002 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201003 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201004 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201005 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201006 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201007 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201008 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201009 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201010 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201011 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201012 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201013 - || || 15 de febrer de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 201014 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201015 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201016 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201017 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201018 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201019 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 201020 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201021 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201022 - || || 7 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201023 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 201024 - || || 7 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201025 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201026 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201027 - || || 9 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201028 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201029 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201030 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201031 - || || 7 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201032 - || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201033 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201034 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201035 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201036 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201037 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201038 - || || 19 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201039 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201040 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201041 - || || 5 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201042 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201043 - || || 5 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201044 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201045 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201046 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201047 - || || 10 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201048 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201049 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201050 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201051 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201052 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201053 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201054 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201055 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201056 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201057 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201058 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201059 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201060 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201061 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201062 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201063 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201064 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201065 - || || 4 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201066 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201067 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201068 - || || 9 de març de 2002 || Catalina || CSS
|-
| 201069 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201070 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201071 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201072 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201073 - || || 12 de març de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 201074 - || 2002 FZ || 18 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 201075 - || || 19 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 201076 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201077 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201078 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201079 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201080 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201081 - || || 4 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201082 - || || 15 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201083 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201084 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201085 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201086 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201087 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201088 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201089 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201090 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201091 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201092 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201093 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201094 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201095 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201096 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201097 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201098 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201099 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201100 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1